Петер Мадсен (; род. 12 января 1971) — датский изобретатель, предприниматель, соучредитель некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals (которую он покинул в 2014 году), а также основатель и генеральный директор RML Spacelab ApS.

Мадсен был арестован 12 августа 2017 года по подозрению в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль; 25 апреля 2018 года приговорён к пожизненному заключению.

Биография
Петер Мадсен родился и вырос в посёлке  в коммуне Калуннборг рядом с Копенгагеном. Когда Мадсену было шесть лет, его родители расстались и Петер остался с отцом. Именно отец привил Петру любовь к ракетам. Мадсен учился в нескольких университетах, но ни один не закончил. Он занялся строительством подводных лодок и ракет, эта работа была главной его страстью.

Проекты

Подводные лодки 
Мадсен построил три подводные лодки: UC1 Freya, UC2 Kraka и UC3 Nautilus. Последняя из них — сверхмалая подводная лодка, запущенная 3 мая 2008 года в Копенгагене, Дания. Создание подводной лодки заняло около трёх лет и обошлось примерно в 200 000 долларов США (1,5 млн датских крон).

Copenhagen Suborbitals 
1 мая 2008 года Мадсен основал компанию Copenhagen Suborbitals. В июне 2014 года он покинул проект. Мадсен отвечал за запуск системы, стартовую площадку и усилитель ракетных двигателей.

Rocket Madsen Space Lab 
В июне 2014 года Мадсен создал космическую лабораторию Rocket Madsen Space Lab[en]. Целью проекта стала разработка и строительство пилотируемых космических кораблей. С 2016 года ведётся разработка космической ракеты-носителя Nano с использованием венчурных инвестиций.

Убийство шведской журналистки 
12 августа 2017 года Мадсен был арестован по подозрению в убийстве шведской журналистки Ким Валль, которую последний раз видели живой на борту подводной лодки UC3 Nautilus, утонувшей 11 августа. Позже было найдено тело журналистки. Мадсен несколько раз менял свои показания: сначала он утверждал, что высадил Валль и продолжил путешествие в одиночку, а после нахождения части тела заявил, что журналистка погибла на борту лодки вследствие несчастного случая, а он лишь выбросил тело за борт.

Судебный процесс по делу Мадсена начался 8 марта 2018 года. 25 апреля того же года приговорён к пожизненному заключению. В декабре 2018 года подводная лодка Nautilus была уничтожена по решению суда..

Тюремное заключение 
В январе 2020 года, находясь в тюрьме, Мадсен вступил в брак с российской политической активисткой Дженни Курпен (род. 1981), матерью двоих детей, получившей политическое убежище в Финляндии.

20 октября 2020 года Мадсен, содержавшийся в тюрьме Херстедвестер на окраине Копенгагена, захватил в заложники женщину-психолога. Охрана выпустила его из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы. Мадсен пытался уехать на белом минивэне, но недалеко от тюрьмы его окружила полиция. Мадсен был задержан, заложница была освобождена.

Примечания 

Авиаконструкторы
Изобретатели Дании
Википедия:Биографии современников
Конструкторы ракетной техники
Предприниматели Дании
Убийцы Дании
Осуждённые пожизненно в Дании
Совершившие побег из мест заключения
Космонавтика Дании